

Patronymes 

La famille princière italienne des Chigi appartient à la noblesse pontificale.

 Agostino Chigi, dit il Magnifico (Sienne,  – Rome, ), banquier siennois qui fut un des plus importants mécènes de la Renaissance ;
 Fabio Chigi (1599-1667), pape sous le nom d'Alexandre VII, du  au  ;
 Flavio I Chigi (1631-1693), cardinal italien, créé par le pape Alexandre VII en 1657 ;
 Sigismondo Chigi (1649–1678), cardinal italien, créé par le pape Clément IX en 1667 ;
 Flavio II Chigi (1711–1771), cardinal italien, créé par le pape Benoît XIV en 1753 ;
 Flavio III Chigi (1810–1885), cardinal italien, créé par le pape Pie IX en 1873 ;
 Ludovico Chigi Albani della Rovere (1866-1951), prince,  grand-maître de l'ordre de Malte de 1931 à 1951 ; Maréchal héréditaire de la Sainte Église Romaine, il a été Maréchal du Conclave en 1922, pour l'élection du pape Pie XI, et en 1939 pour l'élection du pape Pie XII ; 
 Francesco Chigi (1881-1953), photographe italien ;
  (1894–1982), prince, fils du prince Ludovico Chigi Albani della Rovere (1866–1951). Il a été l'ultime Maréchal du Conclave, en 1958 pour l'élection du pape Jean XXIII, et en 1963 pour l'élection du pape Paul VI. Cet office, dans lequel les Chigi s'étaient succédé depuis 1712 (après l'extinction, cette année-là, de la famille Savelli), fut aboli par Paul VI par le motu proprio Pontificalis Domus, du .

Architecture 
Divers palais italiens appartinrent à la famille, dont :
 Le palazzo Chigi, à Rome, siège officiel du gouvernement italien depuis 1961.
 Le palazzo Chigi Saracini, à Sienne, siège de La Chigiana.
 La villa Chigi de Cetinale, construite par Flavio, neveu du pape Alexandre VII.
 Le palais Chigi à Ariccia.

Religion 

 La Chapelle Chigi, décorée par Raphaël et Le Bernin, abritant le mausolée de la famille Chigi, située dans la basilique Santa Maria del Popolo, à Rome.

Habitat japonais 
On appelle chigi des épis de faîtage de toit, que l'on trouve dans les architectures japonaise et shinto.